João Carlos est un prénom, de nombreux sportifs lusophones l'utilisent comme diminutif.

Football
João Carlos (1972-), João Carlos dos Santos, footballeur brésilien.
João Carlos (1982-), João Carlos Pinto Chaves, footballeur brésilien.

Football de plage 
João Carlos (1972-), João Carlos Veríssimo Delgado, joueur de football de plage portugais.

Voir aussi